Direct Action steht für:
 Direkte Aktion, ein Begriff aus der Sozialgeschichte
 Direct Action (Film), ein US-amerikanischer Actionfilm